962 км, 962-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 962 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 254110
 962 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 298547
 962 км — блок-пост, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 498021